

Patronyme 

 Kazuhiko Kudo (1970-), artiste potier japonais ;
 Masato Kudo (1990-2022), footballeur japonais ;
 Mio Kudo (1999-), actrice et mannequin japonaise ;
 Richard Roksabro Kudo (1886-1967), protozoologiste japonais ;
 Tetsumi Kudo (1935-1990), artiste japonais ;

personnages de fiction
 Himiko Kudo, personnage du manga Get backers ;
 Shin'ichi Kudo, personnage principal du manga Détective Conan ;
 Yamato Kudo, personnage du manga Get backers, frère disparu d'Himiko Kudo.

Autres 
 Kūdō, art martial mixte japonais
 Kudo, catcheur japonais

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais